Лой () — прізвище, поширене у Західній Європі та Північній Америці. Відомі носії:
 Енджі Лой — хокеїст,
 Девід Лой — буддійський філософ,
 Джеймс Лой — адмірал Берегової Охорони США,
 Мірна Лой — американська кіноакторка.

Див. також 
 Лойко